Hidden (Britse televisieserie) - Britse televisieserie
 Hidden (2009) - Noorse film uit 2009
 Hidden (2015) - Amerikaanse film uit 2015
 Hidden (Welshe televisieserie) - Welshe televisieserie uit 2018
 Hidden (These New Puritans) - album van These New Puritans
 Hidden (Paul Haslinger) - album van Paul Haslinger